Multipla steht für:

 Fiat Multipla, italienisches Automodell
 Fiat 600 Multipla, siehe unter Fiat 600
 Mehrfachstück eines Währungsnominals, siehe Multiplum